Saracen (engl. für Sarazene) steht für:
 HMS Saracen, zwei britische Kriegsschiffe
 Armoured Personnel Carrier FV603 Saracen, einen britischen Radpanzer
 Saracen, eine englische NWoBHM-Band
 Saracen (Computerspiel) ein Computerspiel von Datasoft (1987)
 Saracen, Roman-Trilogie von Robert Shea
 Saracen Fahrräder, ein britischer Fahrradhersteller
 Saracen (Motorrad), en britischer Motorradhersteller (1967–1975)
 Saracen (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie von 1989

Siehe auch:
 Saracens
 Saraceni
 Saraceno